Женская юниорская сборная Белоруссии по футболу для игроков до 17 лет — национальная футбольная команда, представляющая Республику Беларусь в международных турнирах среди девушек соответствующей возрастной категории. Собирается под руководством Белорусской федерации футбола.

Выступает на чемпионатах Европы среди девушек до 17 лет с их первого розыгрыша в сезоне-2007/08. В мае 2016-го впервые приняла участие в финальном турнире на правах страны-организатора. Всего в рамках европейских чемпионатов сборная провела 42 матча, в которых одержала 10 побед, одну встречу завершила вничью и 31 проиграла при разности мячей 44-136.

Тренеры 
 Деменковец, Эдуард Иванович (2010)
 Булыгина, Ирина Иосифовна (~2015)
 Лис, Марина Александровна (2016—2017)
 Деменковец, Эдуард Иванович (2018)
 Вышедко, Яна Анатольевна (2020—2021)
 Лис, Марина Александровна (с 2021)

Результаты выступлений 
Чемпионаты Европы

Источник: European Women’s U-17 Championship

Текущий состав сборной 
''Состав сборной Белоруссии на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы 2020/21 (с 20 по 26 апреля 2021 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте БФФ
 Официальная страница сборной Беларуси на сайте УЕФА

Белоруссия
Сборная Белоруссии по футболу